Tidzi kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tisdi, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Tidzi (ort), Souss-Massa-Draâ, 
 Tidzi (kommun), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Essaouira, 

Robotskapade Marockoförgreningar